La parola stroma (dal greco στρῶμα, strôma, col significato di strato, letto o copertura) è riferita a:
 stroma, in istologia, il tessuto connettivo di supporto di un organo;
 stroma, in botanica, una componente del cloroplasto.

Geografia
Stroma, isola della Scozia

Altri progetti